Příjmení Palúch nosí více různých významných osobností:

 Adolf Palúch (1895–1977) – slovenský dělník a funkcionář KSČ
 Ivan Palúch (1940–2015) – slovenský herec
 Peter Palúch (* 1958) – slovenský fotbalista, brankář
 Stano Palúch (* 1977) – slovenský hudebník